Змагання з дзюдо у ваговій категорії до 57 кілограм серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2016 пройшли 8 серпня. Участь взяли 23 спортсменки з 23 країн.

Призери

Розклад

Змагання

Фінал 
{{4 Команди
|team-width=200
|score-width=30

||

Втішний раунд

Турнір

Посилання 
 Дзюдо до 57 кг жінки  на офіційному сайті Олімпійських ігор 2016    
 Олімпійський турнір  на сайті judobase.org 

Дзюдо на літніх Олімпійських іграх 2016